Vokal (lat. vocalis, fra vox "ord", "stemme" eller "lyd") kan henvise til flere artikler:

 Vokal (musik) – en betegnelse for sangstemmen i et stykke musik.
 Vokal (sprog) – et bogstav/sproglyd, der udtales uden hjælp fra andre bogstaver/lyde.
 Vokal (tøjfirma) – et tøjfirma skabt af den amerikanske rapper Nelly

no:Vokal